Stenkärret kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stenkärret (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Stenkärret (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (9,55 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn